Cet article dresse une liste des villes maliennes les plus peuplées.

Villes du Mali par population

Notes et références

Articles connexes 
 Collectivité territoriale au Mali

Liens externes 

 Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique
  City Population

Mali
 
Liste en rapport avec le Mali